Тин (огорожа) — «огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля; пліт».

Тин — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Тин — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Примітки